Дринчич:
 Дринчич, Милош (род. 1999) — черногорский футболист.
 Дринчич, Никола (род. 1984) — сербский и черногорский футболист.